Партиза́нский — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Партизанский — посёлок в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Партизанский — посёлок в Солонешенском районе Алтайского края.
 Партизанский — посёлок в Яшкульском районе Калмыкии.
 Партизанский — посёлок в Каневском районе Краснодарского края.
 Партизанский — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Партизанский — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.

См. также 
 Партизанский городской округ
 
 
 
 
 Партизанск